Sarria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sarria (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Sarria (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar